Mok steht für:
 Mok (Sprache), austroasiatische Sprache in Shan-Staat, Myanmar und Lampang

Personen:
 Mok (auch Moch oder Mog; bl. 1192–1206), ungarischer Palatin, siehe Palatin (Ungarn)

 José Neto Mok, osttimoresischer Polizist
 Mok Ka Sha (* 1962), Tischtennisspielerin aus Hongkong
 Karen Mok (* 1970), chinesische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin
 Ngaiming Mok (* um 1957), chinesischer Mathematiker
 Q. I. M. Mok (1925–2005), niederländischer Romanist, Provenzalist und Sprachwissenschaftler

MOK steht für:
 Marineoberkommando
 Museum für Ostasiatische Kunst (Köln)
 Machine Owner Key, Passwortabfrage beim Booting-Prozess eines Computers, siehe Unified Extensible Firmware Interface

Personen:
 MOK (* 1976; bürgerlich Tarkan Karaalioğlu), deutscher Rapper

mok steht für:
 Morori (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Papua (Provinz), Indonesien

Siehe auch:
 Mock
 Moock
 Mook
 Mog
 Mogk
 Moog

Abkürzung